Municipio de Stark puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stark (condado de Brown, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Stark (condado de Hickory, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Hickory.